Diemelsee (stuwmeer), stuwmeer in Duitsland
 Diemelsee (gemeente), gemeente in Duitsland